Type 95 Ro-Go (Heavy) — японский тяжёлый многобашенный танк 1930-х годов. Данный танк был модернизированной версией танка Type 91 Heavy.
Было собрано, по разным данным, 1 или 4 прототипа в 1934 году, в серийное производство танк не пошёл.

История создания 
Тяжелый танк Type 95, созданный инженерами Осакского Военного Арсенала в начале 1930-х гг., стал завершающим этапом в развитии японских многобашенных танков. Приняв во внимание опыт постройки и испытаний 18-тонных танков №1 и Type 91 был предпринят ряд мер по повышению технологичности и усилению вооружения танка, а также дополнительного бронирования.

Оценив результаты тестов штаб армии все таки выдал заказ на постройку небольшой партии танков Type 95, поскольку по толщине бронирования и составу вооружения в этом уголке мира ему просто не было равных. Количество построенных машин точно не известно: по одним источникам дело ограничилось выпуском нескольких прототипов, по другим – до 1938 г. успели построить около 10 танков. Эксплуатацию тяжелых танков Type 95 интенсивной назвать было сложно. Большую часть времени они провели в метрополии, находясь сначала в резерве, а затем в учебных школах. Единственный факт их боевого использования имел место в 1938 г., под конец очередного японо-китайского конфликта.

Перед войной на базе Type 95 предполагалось строить САУ, так как шасси танка вполне допускало установку на него более тяжелого вооружения. Новые боевые машины получили обозначение Type 2 “Ка-то”. Согласно первому проекту основная и передняя башни демонтировались, а на их месте устанавливалась 105-мм пушка защищенная бронированным экраном. Второй проект был более радикальным поскольку демонтировались все башни, существенно менялась форма корпуса и в кормовой части устанавливалась 150-мм гаубица “Хирося”. После всех переделок японская САУ напоминала бы немецкую тяжелую самоходку Ferdinand, однако оба этих проекта так и остались на бумаге.

До 2015 года танк нёс наименовние Type 95 Heavy (англ. - тяжёлый), т.к. не было другой точки зрения и/или названия для данного танка, однако рассекречивание чертежей сверхтяжёлого O-I в последние годы позволило выявить его реальное обозначение - Type 95 Ro-Go (по японской номенклатуре танков: Ro - второй, Go - отечественный).

Конструкция 
Прежде всего изменения претерпела ходовая часть. Было решено отказаться от “частокола” из 18-20 небольших катков, более напоминающих ролики, а вместо них использовать опорные катки большего диаметра. В итоге, применительно на один борт, ходовая часть танка Тип 95 состояла из 8 опорных и одного независимого катка, переднего направляющего и заднего ведущего колеса, а также мелкозвенчатой одногребневой гусеницы со стальными траками. Компоновка танков Type 95 и Type 91 принципиально не различалась. Разница состояла лишь в том, что Type 95 вместо пулемета в передней башне оснащался 37-мм пушкой Type 94, из-за чего её пришлось немного доработать. Орудие весило 177 кг и могло наводиться по вертикали в пределах от -8° до +20°. Характеристики бронепробиваемости для 37-мм бронебойного снаряда были следующими: 20-мм вертикальный бронелист пробивался на дистанции 1000 метров, 25-мм бронелист на дистанции 800 метров и 30-мм бронелист на дистанции 300 метров. Правда, радиус поражения осколочно-фугасного снаряда был небольшим и составлял всего 8 метров. Таким образом, на момент поступления на вооружения тяжелый танк Type 95 являлся достаточно опасным соперником, поскольку советские танки БТ-5\БТ-7 и Т-26 обладали гораздо более скромным бронированием. Соответственно, в главной башне устанавливалась 70-мм танковая пушка Type 94, а также передний и кормовой 6,5-мм пулеметы Type 91. Основное орудие весило 324,8 кг и имело возможность вертикального наведения в пределах от -12° до +20°. Стрельба велась двумя типами выстрелов. Бронебойный снаряд тип 95 мог пробивать вертикально установленный лист брони толщиной 20 мм на дистанции 3000 метров и лист толщиной 25 мм на дистанции 1000 метров. Кроме того, несколько изменили форму корпуса, броня бортов увеличилась с 20 до 30 мм.

Броневой корпус 
Корпус танка — коробчатой формы, клёпаный, из броневых листов толщиной от 13 мм;
в лобовой проекции — 35 мм. В отличие от своего предшественника Type 91 Heavy имел прямую среднюю полку, где находился люк механика - водителя. Верхняя часть бортов увеличилась и половина борта танка стала под наклоном, что давало в итоге более 40 или даже 50 мм.

Вооружение 
В главной башне устанавливалось 70-мм орудие Type 94, а также пулемёт, направленный назад — в корме башни.
В передней малой башне устанавливалось 37-мм орудие.
Задняя малая башня вооружалась пулемётом 6,5 мм Type 91.

Из-за малой длины 70 мм орудия и небольшого казённика внутри башни, снаряд разгонялся с малой скоростью, из-за чего была очень плохая баллистика полёта снарядов.

Снаряды: Бронебойный, кумулятивный и осколочно-фугасный.

Мобильность 
После всех перечисленных улучшений, масса танка возросла почти до 25, 5 тонн, и хотя по своим весовым данным Type 95 скорее соответствовал средним танкам, японцы упорно продолжали причислять его к тяжёлым. Предполагая, что увеличившийся вес приведет к некоторой потере скорости и подвижности, танк был оснащен мотором мощностью 290 л.с. Тем не менее, на испытаниях, проходивших в 1934-1935 гг., танк развил максимальную скорость всего 22 км\ч при запасе хода по шоссе 110 км. По остальным ТТХ он ничем не отличался от опытного тяжелого танка Type 91.

Живучесть танка 
В танке должны были располагаться 6 членов экипажа:

 Наводчик 70 мм орудия.
 Наводчик 37 мм орудия.
 Механик - водитель.
 Заряжающий.
 Командир.
 Стрелок - радист.

С бронёй от 13 до 35 мм и с 6-ю членами экипажа танк мог выдержать множество попадании из лёгких танковых или противотанковых орудий, а также от осколков снаряда.

Если даже танк бы пробили достаточно серьёзным бронебойным снарядом, то стрелок - радист должен был выжить, т.к. он располагался позади боевого отделения в пулемётной башенке.

Дальнейшее развитие 
В боевых действиях во Второй Мировой войне или Японо-Китайского конфликта танк не принимал, однако на шасси Тип 95 был испытан опытный прототип, вооружённый 105-мм танковой пушкой, на основе опыта полевых испытаний которого был спроектирован сверхтяжёлый танк О-И.

В компьютерных играх 
В игре World of Tanks представлен танк Type 95 Heavy, расположенный в ветке Японии на 4 уровне.

В игре War Thunder представлен танк Type 95 Ro-Go, расположенный в премиумной ветке развития Японии на 1 ранге с БРом 1.3.

Литература 
 
 
 Kenneth Estes. Super-Heavy Tanks of World War II . Osprey Publishing, 2014. — P.37 — 48 p. — (New Vanguard • 216) — ISBN 978-1-78200-383-0.

Ссылки 
 
 
 
Статья о японской номенклатуре танков. 

Танки Японии периода Второй мировой войны
Тяжёлые танки
Многобашенные танки
95
Танки с бензиновым двигателем